Philippe Monod ist der Name folgender Personen:

*  Philippe Monod (Widerstandskämpfer) (1900–1992), französischer Jurist und Widerstandskämpfer   
 Philippe Monod (Physiker) (* 1939), französischer Physiker